Черинов — фамилия:

 Черинов, Владимир Васильевич (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 Черинов, Михаил Петрович (1838—1905) — русский учёный-медик, профессор, доктор медицины.

См. также 
 Чернов